Новоалександрово — название населённых пунктов в России:

 Новоалександрово — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Новоалександрово — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Новоалександрово — посёлок в городском округе Мытищи Московской области.

См. также 
 Ново-Александрово